Het FIA Formule 3-kampioenschap 2022 was het vierde seizoen van het FIA Formule 3-kampioenschap-kampioenschap, een autosportkampioenschap dat georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). Het is een kampioenschap dat dient als het derde niveau van formuleracing in de FIA Global Pathway, een groeimodel om meer coureurs door te laten stromen naar hogere klassen. De klasse werd verreden ter ondersteuning van de Formule 1 en de Formule 2 in 2022. Omdat het kampioenschap een eenheidsklasse is, reden alle teams en coureurs die deelnemen aan het kampioenschap met dezelfde auto, de Dallara F3 2019.

Regerend kampioen Dennis Hauger mocht, zoals de regels van het kampioenschap luiden, zijn titel niet verdedigen.

In de laatste race van het seizoen op het Autodromo Nazionale Monza werd Victor Martins gekroond tot kampioen. Prema Racing, waar Arthur Leclerc, Jak Crawford en Oliver Bearman voor uitkwamen, werd kampioen bij de teams.

Veranderingen
De opzet van het raceweekend wordt veranderd. In 2021 kreeg het kampioenschap veel kritiek vanwege de lange gaten in de kalender; soms zat er meer dan een maand tussen twee opeenvolgende raceweekenden. Ook werden er drie races per weekend verreden. In 2022 zijn de gaten op de kalender kleiner en worden er twee races per weekend verreden. De sprintrace vindt plaats op zaterdag, terwijl de hoofdrace op zondag wordt gehouden.

De punten die worden uitgereikt voor de pole position voor de hoofdrace en de snelste ronde worden gehalveerd; de pole position levert nu 2 punten op en voor het rijden van de snelste ronde in beide races ontvangen de coureurs 1 punt. Ook worden in de sprintraces minder punten uitgereikt: de winnaar krijgt 10 punten, de nummer twee krijgt er 9 en de nummer drie krijgt er 8, en de coureurs die tussen de vierde en de tiende plaats eindigen krijgen steeds een punt minder.

Teams en coureurs

Veranderingen bij de coureurs
 Van team veranderd
 Ido Cohen: Carlin Buzz Racing → Jenzer Motorsport
 Jak Crawford: Hitech Grand Prix → Prema Racing
 Jonny Edgar: Carlin Buzz Racing → Trident
 Kaylen Frederick: Carlin → Hitech Grand Prix
 Victor Martins: MP Motorsport → ART Grand Prix
 Aleksandr Smoljar: ART Grand Prix → MP Motorsport
 Roman Staněk: Hitech Grand Prix → Trident
 László Tóth: Campos Racing → Charouz Racing System
 Rafael Villagómez: HWA Racelab → Van Amersfoort Racing
 Hunter Yeany: Charouz Racing System → Campos Racing

 Nieuw in de Formule 3
 William Alatalo: Formula Regional European Championship (Arden Motorsport) → Jenzer Motorsport
 Nazim Azman: Euroformula Open (CryptoTower Racing) → Hitech Grand Prix
 Oliver Bearman: Italiaanse/ADAC Formule 4-kampioenschap (Van Amersfoort Racing) → Prema Racing
 Brad Benavides: Euroformula Open (Carlin Motorsport) → Carlin
 Franco Colapinto: Formula Regional European Championship (MP Motorsport) → Van Amersfoort Racing
 Isack Hadjar: Formula Regional European Championship (R-ace GP) → Hitech Grand Prix
 Niko Kari: geen contract → Jenzer Motorsport
 Kush Maini: Aziatische Formule 3-kampioenschap (Mumbai Falcons India Racing Ltd.) → MP Motorsport
 Zane Maloney: Formula Regional European Championship (R-ace GP) → Trident
 Josep María Martí: Spaanse Formule 4-kampioenschap (Campos Racing) → Campos Racing
 Zak O'Sullivan: GB3 Championship (Carlin) → Carlin
 Francesco Pizzi: Formula Regional European Championship (Van Amersfoort Racing) → Charouz Racing System
 Grégoire Saucy: Formula Regional European Championship (ART Grand Prix) → ART Grand Prix
 Enzo Trulli: Euroformula Open (Drivex School/Carlin Motorsport) → Carlin
 Reece Ushijima: GB3 Championship (Hitech Grand Prix) → Van Amersfoort Racing
 David Vidales: Formula Regional European Championship (Prema Powerteam) → Campos Racing

 Uit de Formule 3
 Olli Caldwell: Prema Powerteam → Formule 2 (Campos Racing)
 Lorenzo Colombo: Campos Racing → FIA World Endurance Championship (Prema ORLEN Team)
 Amaury Cordeel: Campos Racing → Formule 2 (Van Amersfoort Racing)
 Jack Doohan: Trident → Formule 2 (UNI-Virtuosi Racing)
 Enzo Fittipaldi: Charouz Racing System → Formule 2 (Charouz Racing System)
 Dennis Hauger: Prema Racing → Formule 2 (Prema Racing)
 Jake Hughes: Carlin Buzz Racing → Formule 2 (Van Amersfoort Racing)
 Tijmen van der Helm: MP Motorsport → FIA World Endurance Championship (ARC Bratislava)
 Ayumu Iwasa: Hitech Grand Prix → Formule 2 (DAMS)
 Clément Novalak: Trident → Formule 2 (MP Motorsport)
 Oliver Rasmussen: HWA Racelab → FIA World Endurance Championship (Jota)
 Logan Sargeant: Charouz Racing System → Formule 2 (Carlin)
 David Schumacher: Trident → DTM (Mercedes-AMG Team Winward)
 Frederik Vesti: ART Grand Prix → Formule 2 (ART Grand Prix)
 Calan Williams: Jenzer Motorsport → Formule 2 (Trident)

 Tijdens het seizoen
 Vanaf het tweede raceweekend op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari werd Jonny Edgar bij Trident vervangen door Oliver Rasmussen vanwege aanhoudende gezondheidsproblemen. Aan dit weekend nam ART Grand Prix-coureur Juan Manuel Correa niet deel vanwege een blessure aan zijn voet; hij werd niet vervangen. Bij Jenzer Motorsport werd Niko Kari, die enkel een contract had voor het eerste raceweekend, vervangen door Federico Malvestiti. Bij Charouz Racing System werd het contract van Ayrton Simmons ontbonden en hij werd dat weekend vervangen door David Schumacher.
 In het derde raceweekend op het Circuit de Barcelona-Catalunya keerde Correa terug bij ART na zijn voetblessure. Bij Charouz werd Schumacher vervangen door Lirim Zendeli, aangezien Schumacher dat weekend in de DTM moest rijden.
 In het vierde raceweekend op Silverstone keerde Jonny Edgar terug bij Trident na zijn ziekte. Bij MP Motorsport moest Aleksandr Smoljar worden vervangen omdat hij geen visum kon verkrijgen; hij werd hier vervangen door Filip Ugran. Bij Charouz werd Zendeli vervangen door Zdeněk Chovanec.
 In het vijfde raceweekend op de Red Bull Ring keerde Smoljar terug bij MP.
 In het zesde raceweekend op de Hungaroring werd Hunter Yeany bij Campos Racing vervangen door Oliver Goethe, nadat hij in het voorgaande evenement zijn pols gebroken had. Bij Charouz werd Chovanec vervangen door Christian Mansell.
 In het achtste raceweekend op het Circuit Zandvoort keerde David Schumacher terug bij Charouz als vervanger van Mansell. Bij Campos werd Goethe vervangen door Sebastián Montoya. Zowel Mansell als Goethe kwamen dat weekend uit in de Euroformula Open.
 In het laatste raceweekend op het Autodromo Nazionale Monza keerde Yeany terug bij Camps na zijn blessure. Bij Charouz werd Schumacher vervangen door Alessandro Famularo, aangezien Schumacher dat weekend in de DTM moest rijden.

Veranderingen bij de teams
 Het team HWA Racelab vertrok aan het eind van 2021 uit zowel de Formule 2 als de FIA Formule 3. Zij worden in beide klassen vervangen door Van Amersfoort Racing.

Races
Op 15 oktober 2021 werd een voorlopige FIA Formule 3-kalender van 2022 bekendgemaakt.

Kampioenschap

Puntensysteem 
 Coureurs vertrekkend van pole-position zijn vetgedrukt.
 Coureurs met de snelste raceronde in cursief.
 SR staat voor snelste ronde. Het punt voor de snelste ronde wordt enkel uitgereikt wanneer deze coureur in de top 10 finisht.
† Coureur uitgevallen, maar wel geklasseerd omdat er meer dan 75% van de raceafstand werd afgelegd.
 Sprintrace

 Hoofdrace

Coureurs

Teams

Veranderingen op de kalender
 Het Bahrain International Circuit en het Autodromo Enzo e Dino Ferrari zijn nieuw op de kalender.
 De races op Silverstone en het Autodromo Nazionale Monza keren na een jaar afwezigheid terug op de kalender.
 De races op het Circuit Paul Ricard en het Sochi Autodrom verdwenen van de kalender.

Externe links
 Officiële website van het FIA Formule 3-kampioenschap

Formule 3
Autosport in 2022